Андрій Коваленко ( 6 листопада 1970, Київ) — австралійський гравець з водного поло і нинішній тренер чоловічої команди з водного поло UWA Torpedoes і тренер U18 та U16 City Beach Bears. Він змагався за Австралію на Олімпійських іграх у Сіднеї 2000 року, а також за СНД у Барселоні 1992 року, де здобув бронзову медаль та Україну в Атланті 1996 року. У 2007 році він допоміг Австралії здобути бронзову медаль у Світовій лізі водного поло FINA.

Література 
 Олімпійська команда Австралії (Довідник 2000 Олімпійські ігри в Сіднеї, Австралія)
 Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Маллон, Білл ; та ін. «Андрій Коваленко». Олімпіада на Sports-Reference.com . ТОВ «Спортивна довідка». Заархівовано з оригіналу 18 квітня 2020 року.

Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1992
Українці Австралії
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 2000
Спортсмени Києва
Австралійські ватерполісти
Українські ватерполісти
Ватерполісти на літніх Олімпійських іграх 1996
Учасники літніх Олімпійських ігор 1992
Радянські ватерполісти
Українські емігранти до Австралії